(littéralement « le carnet » en anglais) peut faire référence à :

 , le titre original de N'oublie jamais, un film américain réalisé par Nick Cassavetes en 2004 ;
 The Notebook (), un film hongrois réalisé par János Szász en 2013.